Luciano Arbizzani (1938) – ex calciatore italiano
 Mario Arbizzani (... – ...) – calciatore italiano